Hydnangium är ett släkte av svampar. Hydnangium ingår i familjen Hydnangiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Hydnangium